Ženská dvouhra Rogers Cupu 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do singlové soutěže torontského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistek. Obhájkyní titulu byla rumunská světová dvojka Simona Halepová, jež v semifinále uhrála jen dva gamy na Svitolinovou.

Rogers Cup se stal prvním turnajem, do něhož zasáhla Karolína Plíšková v pozici světové jedničky, kterou se stala 17. července 2017. Ve čtvrtfinále ji vyřadila šestá žena pořadí Caroline Wozniacká, jež otočila nepříznivý průběh třetí sady ze stavu 2–4 ziskem čtyř posledních her. Lucie Šafářová mezi poslední osmičkou hráček nevyužila tři mečboly proti Američance Sloane Stephensové.

Vítězkou se stala pátá nasazená Elina Svitolinová, jež ve finále zdolala dánskou turnajovou šestku Caroline Wozniackou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala páté turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Naopak Dánka ani v šestém finále sezony neuhrála jediný set.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2017